Molekulska formula -{C13H21NO3S}- se može odnositi na:

 2C-T-13
 HOT-7